

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Claude-François Bertrand de Boucheporn, (1741-1794), intendant de l'Ancien Régime;
 René-Charles Félix Bertrand de Boucheporn, (1811-1857) géologue français.

Toponyme
 Boucheporn est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.

Édifice
 L'église Saint-Rémi de Boucheporn se situe dans la commune française de Boucheporn, dans l'Est du département de la Moselle.

Homonymie
Homonymie de patronyme